Der Volvo C30 ist ein Fahrzeug der Kompaktklasse, mit welchem der schwedische Automobilhersteller Volvo den Wiedereinstieg in diese Fahrzeugklasse unternahm. Als indirekter Vorgänger des C30 kann der von Frühjahr 1986 bis Sommer 1995 hergestellte Volvo 480 gelten.

Ab Oktober 2006 wurde das Modell von der Volvo Cars Gent N. V. im belgischen Gent gebaut. Ab 2008 erfolgte zusätzlich die Herstellung für lokale Märkte im malaysischen Shah Alam bei der Swedish Motor Assemblies Sdn. Bhd.

Im Dezember 2012 wurde die Produktion des C30 eingestellt.

Entwicklung 
Die vom Volvo-Exterieur-Designer Simon Lamarre gezeichnete Studie Volvo C30 Design Concept wurde Anfang 2006 auf der Detroit Motor Show vorgestellt. Sie entspricht in ihrem Design weitestgehend dem Ende 2006 auf den Markt gekommenen Serienmodell.

In der Studie wurde ein Fünfzylinder-Turbomotor mit einem 2,4 Liter Hubraum und einer Leistung von 191 kW (260 PS) bei 5500/min und einem maximalen Drehmoment von 350 Nm ab 2100/min verbaut.

Design 
Außen ist der Viersitzer mit den markentypischen „breiten Schultern“ und dem Kühlergrill mit diagonalem Quersteg und Volvo-Schriftzug versehen.

Die Besonderheiten des schwedischen Golf-Konkurrenten sind unter anderem die Heckpartie mit ihrer dunklen Glasheckklappe, die an den auch als „Schneewittchensarg“ bezeichneten Volvo P1800 ES und den Volvo 480 erinnert. Durch die relativ geringe Gesamtlänge des Volvo C30 von 4,25 Meter ist der Kofferraum relativ klein.

Im Jahr 2007 bekam der C30 den Red dot award in der Kategorie „product design“ verliehen.

Modellpflege 
Auf der IAA in Frankfurt wurde der überarbeitete C30 vorgestellt, der ab November 2009 beim Händler stand.

Das Frontdesign wurde überarbeitet und das Fahrzeug erhielt nach oben auslaufende Scheinwerfer, vergrößerte Lufteinlässe und eine Wabenstruktur als Kühlergrill im Stil des XC60.

Motoren 

 Alle für den deutschen Markt bestimmte Dieselmotoren haben serienmäßig einen Partikelfilter. Innerhalb der EU sind Diesel ohne Partikelfilter gebräuchlich.
 Die Motoren stammen von verschiedenen Unternehmen: Volvo (alle 5-Zyl.), PSA-Konzern (4-Zyl. Diesel), Mazda/Ford (4-Zyl. Otto).
 Es gibt auch eine auf 250 Einheiten beschränkte Serie von Volvo C30 Electric mit Elektromotor.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2006 und 2014 sind in der Bundesrepublik Deutschland 18.079 Volvo C30 neu zugelassen worden. Mit 5.486 Einheiten war 2007 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Auszeichnungen 
 2007: Red dot award in der Kategorie „product design“
 2009: Top Safety Pick 2010

Weblinks

Einzelnachweise 

Fahrzeug der Kompaktklasse
Kombicoupé